Sérieux au féminin singulier en italien ;

Patronyme 

 Joël Séria (1936-), est un scénariste, réalisateur, acteur et romancier français.

Toponyme 

 Seria est une ville dans le district de Belait au Sultanat du Brunei.

Nom commun

Concepts 
 L'Opera semiseria est un genre d’opéra se situant entre l’opera seria et l’opera buffa.
 L'Opera seria est un opéra de tradition et de langue italienne pratiqué au .

Titre 
 L'opera seria est un opéra composé par Florian Leopold Gassmann sur un livret de Ranieri de’ Calzabigi et Metastasio en 1769.

Divers 
 Les éditions Joca Seria sont une maison d'édition française.
Patronyme français